Aerelon es una de las Doce Colonias de Kobol en Battlestar Galactica. En el capítulo de la tercera temporada Manos sucias, se muestra que es una colonia fundamentalmente agricultora y ganadera, destinada a ser el granero de las Doce Colonias. Es por tanto una de las colonias más pobres. En ese mismo capítulo, se revela que Gaius Baltar es originario de Aerelon, aunque cuando cumplió 18 años se mudó a Caprica, y le costó un gran esfuerzo perder el fuerte acento de su colonia de origen.

Planetas ficticios
Lugares de Battlestar Galactica (2003)